Luis Galdames puede referirse a:

Luis Galdames Galdames (1881-1941), educador, abogado y político chileno.
Luis Enrique Galdames, músico chileno.